Parole alate, ricorrente espressione formulare dell'epica omerica.
 Parole alate, frasi elevate e sublimi.
 Parole alate, singolo di Meg.